Birch Creek peut désigner :
 Alaska
 Birch Creek, une localité des États-Unis située en Alaska ;
 la Birch Creek, une rivière des États-Unis située en Alaska et affluent de la rivière Nenana ;
 la Birch Creek, une rivière des États-Unis située en Alaska et affluent de la rivière Casadepaga ;
 la Birch Creek, une rivière des États-Unis située en Alaska et affluent de la rivière Hogatza ;
 la Birch Creek, une rivière des États-Unis située en Alaska et affluent de la Flat Creek ;
 la Birch Creek, une rivière des États-Unis située en Alaska et affluent de la Birch Creek Slough ;
 la Birch Creek, une rivière des États-Unis située en Alaska et affluent de la Flint Creek ;
 la Birch Creek, une rivière des États-Unis située en Alaska et affluent de la rivière Kantishna ;
 la Birch Creek, une rivière des États-Unis située en Alaska et affluent de la rivière Chatanika ;
 la Birch Creek, une rivière des États-Unis située en Alaska et donnant naissance aux diffluences de la Lower et de la Upper Mouth ;
 la Birch Creek, une rivière des États-Unis située en Alaska et affluent de la rivière Tanana ;
 la Birch Creek, une rivière des États-Unis située en Alaska et affluent de la rivière Kuzitrin ;
 la Birch Creek, une rivière des États-Unis située en Alaska et se déversant dans le lac Tustumena ;
 la Birch Creek Slough, une rivière des États-Unis située en Alaska et affluent de la rivière Susitna ;

 Arizona
 la Birch Creek, une rivière des États-Unis située en Arizona ;

 Californie
 la Birch Creek, une rivière des États-Unis située en Californie, dans les monts White ;
 la Birch Creek, une rivière des États-Unis située en Californie et affluent de la Lower Rock Creek ;
 la Birch Creek, une rivière des États-Unis située en Californie et affluent de la Tinemaha Creek ;
 la Birch Creek, une rivière des États-Unis située en Californie, dans la vallée Deep Spring ;
 la Birch Creek, une rivière des États-Unis située en Californie et affluent de la rivière Owens ;
 la Birch Creek, une rivière des États-Unis située dans le Colorado, dans le canyon Potato ;

 Colorado
 la Birch Creek, une rivière des États-Unis située dans le Colorado et affluent de la Pass Creek ;
 la Birch Creek, une rivière des États-Unis située dans le Colorado et affluent de la West Creek ;